Giuseppe Rosati (1927-2005), latinista e grecista italiano.
Giuseppe Rosati (1923), regista e sceneggiatore italiano.
Giuseppe Rosati (1903-1962), compositore italiano.
Giuseppe Rosati (1789-1843), missionario e vescovo cattolico italiano.
Giuseppe Rosati (1752-1814), studioso e intellettuale italiano.